Лев Давы́дов:
 Давыдов, Лев Георгиевич (1875 — ?) — генерал-майор, участник Белого движения.
 Давыдов, Лев Давыдович (Ломберг; 1911—1989) — советский прозаик.
 Давыдов, Лев Константинович (1893 — 1968) — советский учёный-гидролог, профессор. Примечания